Барсучиха:

 Барсучиха — самка барсука.
 Барсучиха (приток Берди) — река в России, протекает в Новосибирской области, Алтайском крае.
 Барсучиха (приток Касмалы) — река в России, протекает в Новосибирской области, Алтайском крае.
 Барсучиха (приток Кети) — река в России, протекает в Томской области, Красноярском крае.